Neefe ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gottlob Neefe (1748–1798), deutscher Komponist
 Hermann Neefe (1790–1854), deutscher Maler, Sohn von Christian Gottlob Neefe, (1748–1798)
 Johann Neefe (1499–1574), kurfürstlich sächsischer Leibarzt
 Johann Karl Naeve (um 1650–1714), deutscher Rechtswissenschaftler
 Karl von Neefe (1820–1899), preußischer Verwaltungsbeamter, Landrat und Regierungspräsident
 Paul Neefe (1507–1566), Bürgermeister der Stadt Chemnitz
 Wolfgang Neefe (* 1928), deutscher Politiker (NDPD)

Siehe auch:
 Neeff
 Naefe
 Neefs
 Neese